Dave Zwieback ist eine Kölschrock-Band aus Köln/Bonn, der Name ist angelehnt an eine Figur aus der Trilogie Die nackte Kanone.

Bandgeschichte 
2011 erfüllte sich Keyboarder und Bandgründer Clemens Roer den Wunsch, zwei selbst komponierte Songs in kölscher Mundart aufzunehmen. Mit professionellen Studiomusikern und einem befreundeten Hobby-Sänger wurde die Rocknummer Hück ovend und die Ballade Kölsche Tön eingespielt. Dazu wurde jeweils ein Video gedreht und diese im Freundeskreis „verteilt“. Durch das Feedback motiviert produzierte Roer 2012 mit dem Sänger Markus Lürick drei weitere Songs, Links un räächs (ebenfalls mit Video), Jrömmel en d´r Trööt und das mit Bläsern, Chor und portugiesischem Sprecher arrangierte Samba-Stück Samba en Colonia – und damit auch die erste EP. Die erste Teilnahme am „Loss mer singe live Casting 2012“ endete mit Platz 3.

2013 wurde Dave Zwieback grundlegend erneuert. Mit Eddie Leo Schruff, ehemaliges Mitglied bei den Wanderern, kam professioneller Wind in die Band, ebenso wurde die Saitenfraktion aktualisiert. Es folgen weitere Studio-Aufnahmen, EPs und Konzerte in Köln, Bonn, Eifel, Bergisches Land bis nach Hagen zur Firma Brandt Zwieback und in den Schwarzwald, dazu ist die Band auch verstärkt im Karneval im Einsatz.

Im November 2015 gewann Dave Zwieback den „Kölsche Musik Bänd Kontest“ und das „Loss mer singe Live Casting 2015“. Mit dem Titel Ze Hus, welches zusammen mit Björn Heuser geschrieben wurde, war die Band 2016, mit dem Titel Zweimol Fastelovend 2017 bei der „Loss mer singe - Kneipentour“ vertreten.

Im September 2017 gab es erneut einen Wechsel, seitdem ist Dave Zwieback in der aktuellen Besetzung unterwegs. Der erste Auftritt in neuer Besetzung war das von der Band organisierte Benefiz-Konzert „Dave Zwieback hilft - der OASE e.V.“ mit Bömmel, Kafi und Hartmut von den Bläck Fööss, sowie Philip Oebel und „Die Bænd“ im Oktober im Lapidarium in Köln.

Songs 
Die Songs von Dave Zwieback beschreiben unterschiedlichste Geschichten mit heiteren aber auch ernsten Themen. So geht es in Em Hätze um Abschied, bei Levve un levve losse um die klamme Haushaltskasse und bei Zweimol Fastelovend um den Kölner Rosenmontagszug, der 2016 wegen des Sturms beinahe, in Düsseldorf tatsächlich, abgesagt und etwas später dort aber nachgeholt wurde. Jrömmel en d´r Trööt beschreibt das peinliche Versagen in wichtigen Situationen und wurde ursprünglich auf die Melodie Shadows on the wall von Mike Oldfield geschrieben. Bei Links un räächs geht es um das Schunkeln und die rheinische Geselligkeit, und das Ze Hus ist eine Hommage an die Piranha-Bar von Wirt Lutz im Kwartier Latäng.

2016 vertonen Dave Zwieback mit Support von Eric Bazilian und Rob Hyman von der amerikanischen Rockband The Hooters den Song Pissing in the Rhine auf Kölsch (Widder hee).

2017 schreibt Clemens Roer das Mottolied Karnevalsdiplom (fiere und studiere) der Bonner Karnevalssession 2017/2018.

Diskografie 
 2012: Krümmel en der Trööt (EP) 
 2014: Jeck, verzäll! (EP)
 2015: Ze Hus! (EP)
 2016: Dave Zwieback - Live (EP)
 2017: Karnevalsdiplom (fiere un studiere) (EP)

Weblinks 
 Website der Band

Deutsche Band
Band (Köln)
Karneval